Vogelmann steht für:

 Vogelmann, mythologisches Wesen auf der Osterinsel, siehe Holzschnitzkunst der Osterinsel #Moai Tangata Manu
 Vogelmann (Heraldik), Fabelwesen in der Heraldik

Vogelmann ist der Familienname folgender Personen:

 David J. Vogelmann (1907–1976), in Argentinien tätiger Übersetzer und Autor
 Ernst Franz Vogelmann (1915–2003), deutscher Unternehmer, siehe Kunsthalle Vogelmann
 Frieder Vogelmann (* 1981), deutscher Philosoph
 Karl-Heinz Vogelmann (1927–2011), deutscher Fotograf
 Ludwig Vogelmann (1478–1531), schwäbischer Stadtschreiber
 Margitta Ina Vogelmann, bürgerlicher Name von Margitta Scherr (1943–2020), deutsche Schauspielerin
 Tina Vogelmann (* 1985), Poolbillardspielerin
 Vollrath Vogelmann (1808–1871), badischer Beamter